Nikola Bilišić Grgurov, hrvatski graditelj, 15. stoljeće
 Nikola Bilišić Bilišin, hrvatski graditelj, 15. stoljeće